Stadio Nazionale Vasil Levski – stadio di Sofia
 Stadion Vasil Levski – stazione della metropolitana di Sofia